El Señor Tormenta è un film messicano del 1962 diretto da Fernando Fernández e Alberto Mariscal con Jaime Fernández nei panni del protagonista.

Il film è noto soprattutto per essere stato la fonte d'ispirazione per Sergio Benítez quando egli ha fondato un orfanotrofio ed in seguito intrapreso una carriera di lottatore per finanziarlo.

In Italia è inedito.

Trama 
Un sacerdote, dopo che l'orfanotrofio che aveva fondato sta cadendo in pezzi, decide di combattere mascherato e sotto il nome di Señor Tormenta per guadagnare abbastanza soldi da poterlo ricostruire.

Collegamenti esterni 
 
 

Film drammatici